Eckhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Hartvig Sverdrup Eckhoff (1855–1928), norwegischer Architekt
 Heinz Eckhoff (* 1925), deutscher Politiker (CDU), Landwirt und Unternehmer
 Hella Eckhoff (1960–2022), deutsche Fußballspielerin

 Rolf Eckhoff (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler
 Stian Eckhoff (* 1979), norwegischer Biathlet
 Tias Eckhoff (1926–2016), norwegischer Keramiker und Industriedesigner
 Tiril Eckhoff (* 1990), norwegische Biathletin
 Tor Eckhoff (1964–2021), norwegischer Webvideoproduzent

Siehe auch:
 Eckhof
 Ekhof
 Eckhofen
 Eckhoffen